Gracuch – osada leśna (gajówka) w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Końskie.

Zobacz też 
 Gracuch

Przypisy 

Końskie (gmina)